Дхармапала может означать:
 Дхармапала — в буддийской мифологии божества, защищающие буддийское учение и каждого отдельного буддиста.
 Дхармапала, Анагарика (1864—1933) — общественный и религиозный деятель Шри-Ланки, писатель.

См. также 
 Дармабала